Un bijou est un élément de décoration corporelle.

Arts

Musique 
 Bijou est un groupe de rock français qui débuta à la fin des années 1970.
 Bijou est une chanson de Queen sur l'album Innuendo.

Littérature 
 Bijou est une collection littéraire française pour enfants dans les années 1920 à 1940.
 La Petite Bijou est un roman de Patrick Modiano de 2001.
 Bijou, un roman écrit par Gyp en 1896.

Cinéma 
 Bijou est un film américain de 1972.

Personnalités 
 Davidson Renato da Cruz Coronel, dit Bijou, est un footballeur cap-verdien né en 1986.
 Bijou Phillips est une actrice, ancien modèle et chanteuse américaine née en 1980.
 Stéphane Bijoux est un journaliste et homme politique français né en 1970.

Autres 
 Bijou est le nom d'une carrosserie en polyester fabriquée par Citroën UK à Slough en Angleterre en 1959 sur base de 2CV.
 Les madeleines Bijou est le nom d'une entreprise pâtissière du Limousin.
 Bijou Geyser est l'un des geysers du parc national de Yellowstone aux États-Unis.
 Bijoux de famille est une appellation familière des testicules.
 Le Bijou est un cocktail alcoolisé.

Voir aussi 
 Île Bijoutier, île des Seychelles